Čertovy skály je název pro několik skalních útvarů:
Čertovy skály (okres Vsetín) – skalní útvar u obce Lidečko v okrese Vsetín
Čertovy skály (Polsko) – skalní útvar (polsky Czartowskie skaly) nalézající se několik kilometrů za státní hranicí u turistického hraničního přechodu Zdoňov u Adršpašských skal

Jako Čertovy skály jsou někdy nazývané též Černolické skály– skalní útvary u obce Černolice v okrese Praha-západ

Související články 
 Čertova skála